Stati Uniti d'America
 Narrows – comunità non incorporata della Contea di Banks, Georgia
 Narrows – città della Contea di Giles, Virginia

Pagine correlate 
 The Narrows